Майлз Ри́чардсон (; 15 июля 1963, Баттерси, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр и сценарист.

Биография 
Родился 15 июля 1963 года в Баттерси (Лондон, Англия, Великобритания) в семье актёров Иэна Ричардсона (1934—2007) и Марусси Фрэнк, которые были женаты с 2 февраля 1961 года и до смерти Иэна 9 февраля 2007 года. У Майлза есть брат. В 1982 году окончил «Arts Educational Drama College».

Дебютировал в кино в 1981 году, сыграв роль волшебника в фильме «Сон в летнюю ночь». В 2001 году сыграл роль мужчины в доспехах на портрете в фильме «Гарри Поттер и философский камень». В 1999 году Майлз дебютировал в качестве сценариста фильма «Трилогия Майндгейм», в которой он также сыграл роль командира бригады «Мерк».

Личная жизнь 
В 1994—2009 года Майлз был женат на актрисе Беверли Крессман.

Избранная фильмография 
актёр

сценарист
  — «Трилогия Майндгейм»/Mindgame Trilogy

Примечания

Ссылки